Cesar (bier), een Belgische bier
 Cesar (departement), een departement van Colombia
 Cesar (hondenvoeding), een merk van hondenvoeding
 Cesar (oefentherapie), een paramedische behandelmethode
 Cesar (Oliveira de Azeméis), plaats in de Portugese gemeente Oliveira de Azeméis
 Cesar (rivier), een rivier in Colombia
 Cesar (stripfiguur), een personage uit de Urbanusstrips
 Cesar (naam), een jongensnaam

Zie ook 
 Caesar (doorverwijspagina)
 César (doorverwijspagina)
 Julius Caesar